Octagon Barn (dt. Achteckige Scheune) ist der Name folgender Scheunen des National Register of Historic Places in den Vereinigten Staaten:

 Fobes Octagon Barn, im US-Bundesstaat Iowa  
 Baker Octagon Barn, im US-Bundesstaat New York  
 Lunn-Musser Octagon Barn, im US-Bundesstaat New York  
 Lattin-Crandall Octagon Barn, im US-Bundesstaat New York  

Siehe auch:
 Octagonal Barn